Toponímia:
 Republic (Kansas)
 Republic (Missouri)
 Republic (Ohio)
 Republic (Washington)
 Port Republic, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Miscel·lània::
 Republic Pictures, productora nord-americana de cinema.